УТТЗ-6241.01«Горожанин» — низкопольный троллейбус изготавливаемый Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом. Выпускается в модификациях как классического троллейбуса, так и электробуса с динамической подзарядкой. Выпускается с 2020 года по наше время.

Описание 
УТТЗ-6241.01 «Горожанин» построен на базе кузова МАЗ-203 производства ОАО «МАЗ».

Как и его оригинал, троллейбус УТТЗ-6241.01 «Горожанин» не имеет никаких отличий в интерьере, но является локализованной версией. В зависимости от комплектации троллейбус может быть оснащён системой автономного хода на расстояние до 60 километров, все модификации имеют аварийный автономный ход до 300 метров, пневматические штангоуловители (ПШУ) и кондиционер кабины водителя; кондиционер пассажирского салона (комплектация с автономным ходом).

Цена комплектации с автономным ходом 22 млн. рублей; без автономного хода 15 млн. рублей (2020).

Эксплуатирующие города 
 Новокузнецк (19 единиц)
 Новосибирск (9 единиц, ожидается еще 120 единиц по лизингу до конца 2023 года и 48 единиц по программе БКД в 2024 году)
 Новочебоксарск (8 единиц)
 Ростов-на-Дону (5 единиц)
 Стерлитамак (1 единица)
 Уфа (9 единиц)
Хабаровск (4 единицы, ожидается еще 6 единиц в январе 2023 года и 7 единиц до конца 2023 года)
Чебоксары (60 единиц)
Ковров (5 единиц)

Примечания 

Троллейбусы УТТЗ